En Pologne, Smyków est le nom de plusieurs localités :

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Smyków, village de la gmina de Raków, dans le powiat de Kielce,
 Smyków, village de la gmina de Daleszyce, dans le powiat de Kielce.
 Smyków, siège de la gmina de Smyków, dans le powiat de Końskie,
 Smyków, village de la gmina de Fałków, dans le powiat de Końskie,
 Smyków-Boroniewskie, village de la gmina de Fałków, dans le powiat de Końskie,

 dans d'autres voïvodies :
 Smyków, village de la voïvodie de Petite-Pologne.
 Smyków, village de la voïvodie de Silésie.